Route Charlemagne oder Route de Charlemagne (Straße Karls des Großen) steht für 

 Route de Charlemagne, eine Straße im nördlichen Rheinhessen
 mehrere historische Straßen, darunter
 eine Straße von Regensburg bis Belgrad entlang der Donau
 die ehemalige Heeresstraße Aachen-Lüttich-Brüssel 
 Route Charlemagne (Aachen), ein kulturhistorisches Projekt der Stadt Aachen